Villa Grumbt steht für: 
 Grumbtsche Villa in Dresden-Leipziger Vorstadt, Alexander-Puschkin-Platz 1, errichtet 1888
 Villa Grumbt (Loschwitz) in Dresden-Loschwitz, Bautzner Straße 112, errichtet 1899, zerstört 1945, Architekt: Carl Schümichen
 Villa Grumbt (Radeberger Vorstadt) in Dresden-Radeberger Vorstadt, Charlottenstraße 34 Ecke Klarastraße, errichtet 1906/07, Architekt: Martin Pietzsch